Хаменгкубувоно V, Хаменгкубувана V () — пятый султан Джокьякарты. Имя при рождении — Раден Мас Гатот Менол (). Сын султана Хаменгкубувоно IV. Правил с 1823 по 1826 и с 1828 по 1856 год.

Во время Второй яванской войны трон Джокьякарты на два года был захвачен его прадедом — султаном Хаменгкубувоно II, — но позже Хаменгкубувоно V удалось вернуть трон. Умер в 1856 году, передал власть своему брату, принявшему имя Хаменгкубувоно VI.

Интересные факты 
Сукирах, мать президента Индонезии Сухарто, происходила от Хаменгкубувоно V и его первой наложницы.

Примечания 

Восстановленные монархи
Монархи, убитые в XIX веке